Sänd, alternativt stavat Sändh är ett svenskt efternamn som bärs av bland andra:

 Bengt Sändh, trubadur, sångförfattare, författare, fotograf och snusfabrikör
 Kent Sänd, samhällsdebattör

Se även 
 Sand (efternamn)

Svenska efternamn